Ова страна је дискографија бенда Кјур.

Албуми

Живи албуми

Компилације

Реиздања

Музика за филм 
Група Кјур је снимила следећу музику за филм

Почасни албуми 

Види Кјурови почасни албуми.

Синглови и ЕП-ји 

Подаци са топ-листа САД 100 Најпродаванијих и најслушанијих 
 "-{Just Like Heaven}-" 1987 - Најслушанија #37
 "-{Fascination Street}-" 1989 - Најпродаванији #37
 "-{Love Song}-" 1989 - Најпродаванији #3/Најслушанији #7
 "-{High}-" 1992 - Најпродаванији #18/Најслушанији #46
 "-{Friday I'm In Love}-" 1992 - Најпуштанији #16/Најпродаванији #28
 "-{Purple Haze}-" 1993 - Најслушанији #66; извод са почасног албума Џимију Хендриксу -{Stone Free}-
 "-{The 13th}-" 1996 - Најпродаванији #30/Најслушанији #61
 "-{Mint Car}-" 1996 - Најслушанији #51
 "-{Wrong Number}-" 1997 - Најслушанији #64 (недоступно на Врућих 100 јер није комерцијално издат)

Рани радови групе Кјур 
 "-{See the Children}-" - демо из '77/'78
 "-{Meathook}-" - демо из '77/'78
 "-{Pillbox Tales}-" - демо из '77/'78
 "-{I Just Need Myself}-" - демо из '77/'78
 "-{I Want to Be Old}-" - демо из '77/'78
 "-{Heroin Face}-" (уживо)
 "-{I'm Cold}-" (демо)
 "-{Foxy Lady}-" (обрада Џимија Хендрикса)
 "-{Plastic Passion}-" (демо)

Видео спотови 
 -{Staring at the Sea - The Images}- (VHS)(Јапанско LD)
 -{The Cure in Orange}- (VHS) (LD) (VCD) 
 -{Picture Show}- (VHS)(LD) (DVD) 
 -{The Cure Play Out}- (VHS)(LD)
 -{The Cure: MTV Unplugged}-
 -{Show}- (VHS)(LD)
 -{Galore}- (VHS)(VCD)
 -{Greatest Hits}- (DVD) (Да бисте видели три скривена спота ("-{The Caterpillar"; "Close To Me (Closer Mix)}-" i "-{Pictures of You")}-: На одабиру песме означите "-{The Walk}-" и притисните доле, десно, Десно. Означите "-{Close to me}-" и притисните горе, горе, горе. Означите "-{Friday I am in love}-" и притисните доле, доле, доле)
 -{Greatest Hits: Deluxe edition}- (CD 1 са "-{Greatest hits}-"; CD2 са "-{Acoustic hits}-" и DVD) 
 -{The Cure: Trilogy}- (DVD)

Спољашње везе 
 Списак свих песама групе Кјур

The Cure
The Cure